Geografia: 
 Riu de Foix, riu a l'Alt Penedès i el Garraf.
 Pantà de Foix, embassament del riu de Foix a l'Alt Penedès.
 Parc del Foix, espai natural a l'Alt Penedès i el Garraf.
 Torrelles de Foix, municipi de la comarca de l'Alt Penedès.
 A França:
 Foix (Occitània), ciutat occitana capital del País de Foix.
 Comtat de Foix, jurisdicció feudal de la part sud-est del Comenge.
 País de Foix, petita regió històrica d'Occitània, amb capital a Foix.
 Biografies:
 Josep Vicenç Foix i Mas (Sarrià, 1893 - Barcelona, 1987) poeta, periodista i assagista català
 Germana de Foix, reina consort d'Aragó, segona esposa de Ferran el Catòlic.
 Cecília de Foix, comtessa consort d'Urgell (1256 - 1268).